Бикеево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бикеево — село в Чишминском районе Башкортостана.
 Бикеево — деревня в Камско-Устьинском районе Татарстана.